A 24 117-es számú mellékút a Heves megyei Parádsasvárt köti össze a 24-es főúttal. Mintegy 2,2 km hosszú, ötszámjegyű, 2x1 sávos, kiépített bekötőút, amely hurokban körbemegy a falu belterületén és a végén önmagába tér vissza. Kezelője a Magyar Közút Kht. Heves megyei Igazgatósága.

Története 

A környék birtokosa, gróf Károlyi Mihály megbízásából a falu kastélya és a recski állomás közt Jámbor Vilmos gesztenyefasort telepített. Az itteni fákból mára már nem maradt egy példány sem.

Kereszteződések, pihenőhelyek és hidak 

|}
|}

Források

Külső hivatkozások 

Magyar Közút Kht.

24117